A 2023-as World Grand Prix (hivatalosan a 2023 Duelbits World Grand Prix) egy profi pontszerző snookertorna volt, amelyet 2023. január 16. és 22. között rendeztek az angliai Cheltenhamben. A 2022–2023-as snookerszezon nyolcadik pontszerző eseménye és a Duelbits Series első versenye a 2023-as Players Championship és a 2023-as Tour Championship előtt. Az egyéves ranglista legjobb 32 helyezettje vehetett részt a tornán. Az eseményt Magyarországon az Eurosport közvetítette.

A döntőben Mark Allen 10–9-es különbséggel győzött Judd Trump ellen.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font volt, ebből a győztes  fontot kapott. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 100 000 £
 Döntős: 40 000 £
 Elődöntős: 20 000 £
 Negyeddöntős: 12 500 £
 Legjobb 16 közé jutásért: 7500 £
 Legjobb 32 közé jutásért: 5000 £
 Legmagasabb break: 10 000 £

 Összesen: 380 000 £

Kiemelési lista 
A tornára való kijutás a 2022-es Championship League-től 2022-es English Openig bezárólag az egyéves ranglistán alapul.

Ágrajz 
A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Döntő

Százas breakek 
A tornán összesen 30 százas breaket löktek.

Jegyzetek 

Sznúker az Egyesült Királyságban
2023 a snookerben